No Strings Attached (album), een album van *NSYNC uit 2000
 No Strings Attached (ER), een aflevering van de serie ER uit 2003
 No Strings Attached (1997), een film uit 1997
 No Strings Attached (2011), een film uit 2011